Edmundo de Langley, Duque de York (Kings Langley, Hertfordshire, -ibidem, ). Era el quinto hijo (el cuarto vivo) del rey Eduardo III de Inglaterra y de Felipa de Henao.

Fue nombrado conde de Cambridge el 13 de noviembre de 1362, y luego, el 6 de agosto de 1385, se le concedió el título de duque de York, lo que le convierte en el "patriarca" de la Casa de York, una de las dos facciones de la Guerra de las Dos Rosas.

Su padre intentó casarlo con Margarita de Flandes, condesa de Flandes y heredera de los ducados de Brabante y Limburg, viuda de Felipe de Rouvres, duque de Borgoña, y que era la princesa más rica de Europa, para así tener un frente común para luchar contra el reino de Francia.

Pero el plan se frustró por la negativa del papa Urbano VI a dar la dispensa correspondiente para la celebración del matrimonio, por el grado de parentesco que había entre ellos.

Edmundo, finalmente, se casó en el castillo de Hertford, el 1 de marzo de 1372, con Isabel de Castilla, hermana menor de Constanza de Castilla, esposa de su hermano Juan de Gante.

De este matrimonio nacieron tres hijos:
 Eduardo de York (1373-1415), sucesor de su padre como duque de York; casado con Felipa de Mohun, murió en la batalla de Azincourt;
 Constanza de York (1374-1416), casada con Thomas le Despenser, conde de Gloucester; además, tuvo una hija ilegítima con Edmundo Holland, conde de Kent y barón de Woodstock.
 Ricardo de Conisburgh (1376-1415), hereda el título de conde de Cambridge y murió decapitado. 

La duquesa Isabel muere el 23 de noviembre de 1392, y Edmundo se casa nuevamente, el 24 de noviembre de 1393, con Juana Holland —hermana de Edmundo Holland, amante de la hija de Langley, Constanza—, de 13 años de edad. Este segundo enlace no tuvo descendencia.

Edmundo de Langley falleció en su lugar de nacimiento, el King's Langley de Hertfordshire, el 1 de agosto de 1402, a los 61 años de edad, siendo sepultado allí mismo.

Ancestros

Bibliografía 
 Peggy K. Liss, "Isabel the Queen," New York: Oxford University Press, 1992, p.165.
 James Reston, Jr. "Dogs of God," New York:  Doubleday, p.18.
 Douglas Biggs,  “A Wrong Whom Conscience and Kindred Bid Me to Right: A Reassessment of Edmund of Langley, Duke of York and the Usurpation of Henry IV” Albion, 26 (1994), pp.231-246.
 Douglas Biggs, “To Aid the Custodian and Council: Edmund of Langley and the Defense of the Realm, June–July 1399,” Journal of Medieval Military History, I (2002), pp.125-144.
 Douglas Biggs, “‘A Voyage or Rather and Expedition to Portugal:’ Edmund of Langley in Iberia 1381/82,” Journal of Medieval Military History 7 (2009), pp.57-74.
 Douglas Biggs, Three Armies in Britain: The Irish Campaign of Richard II and the Usurpation of Henry IV, 1399, Brill Academic Publishers, Leiden, The Netherlands, 2006.

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Casa de Plantagenet
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Miembros de la Orden de la Jarretera
Duques de York